Santuario della Divina Misericordia – chiesa di Cracovia
 Santuario della Divina Misericordia – chiesa di Płock
 Chiesa di Santo Spirito in Sassia – chiesa di Roma, anche chiamata Santuario della Divina Misericordia
 Chiesa del Sacro Cuore di Gesù – chiesa di Pescara, anche chiamata Santuario diocesano della Divina Misericordia